De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1969 bij de mannen werden voor de 68e keer gehouden. De Australiër Rod Laver won het toernooi door in de finale zijn landgenoot Ken Rosewall met 6-4, 6-3 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Tennis in 1969
Roland Garros